Kill Switch steht für:

 Notausschalter (englisch)
 Internet Kill Switch, eine Vorrichtung zur Abschaltung des Internetzugangs ganzer Länder
 Kill-Switch (Tontechnik), eine technische Einrichtung für E-Gitarren
 Kill Switch (Film), US-amerikanischer Thriller aus dem Jahr 2008
 Kill Switch (Film, 2017), niederländischer Sci-Fi-Spielfilm aus dem Jahr 2017

Siehe auch:
 Killswitch Engage